Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Baltoy i Claydol.

Baltoy 

Baltoy és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus terra i tipus psíquic i evoluciona a Claydol.

Claydol 

Claydol és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus terra i tipus psíquic i evoluciona de Baltoy.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 
 

Pokémon de tipus terra
Pokémon de tipus psíquic